Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2013/2014 — 113-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 10 августа 2013 и закончился в мае 2014. Чемпионский титул защищает клуб «Клифтонвилл».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Северная Ирландия
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году
2010-е годы в Северной Ирландии